Pitanga kan syfta på följande:

 Pitanga, en myrtenväxtart

Geografi

Brasilien 

 Pitanga (ort), Paraná, 
 Pitanga (kommun), Paraná

Robotskapade Brasilienförgreningar